Costanza da Varano, prima moglie di Alessandro Sforza
 Costanza Sforza